

Pessoas
Angela Beesley Starling
Ernest Starling
Equação de Starling
Iracema Starling
Sandra Starling (política brasileira)

Outros
Clarice Starling - uma personagem

Desambiguações de sobrenomes